Režek ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Režek (1908–1986), jugoslawischer Skilangläufer und Regisseur, Autor und Drehbuchautor.
 Gregor Režek (* 1991),  slowenischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Rezek